Robert Winthrop kan syfta på:

* Robert Charles Winthrop (1809–1894), amerikansk politiker
 Robert Winthrop (1833–1892), amerikansk bankir